White metal – altro nome del Christian metal
 White metal – nome di particolari leghe a base di piombo o stagno